AHK steht für:
 AHK, Automarke, siehe Buggy-Center-Hamburg G. Kühn
 Abhitzekessel, Kessel zur Dampferzeugung mittels Prozessabgasen
 Air Hong Kong, ICAO-Code der Fluggesellschaft
 Aktive Hinterachskinematik, Lenksystem von BMW
 Alingsås HK, schwedischer Handballverein
 Allgemeiner Hannoverscher Klosterfonds, siehe Klosterkammer Hannover
 Alliierte Hohe Kommission, Einrichtung der Westmächte von 1949 bis 1955
 Anhängerkupplung, Bauteil von Fahrzeugen
 Anschaffungs- und Herstellungskosten im Rechnungswesen
 Augenheilkunde, Fachgebiet in der Medizin
 Auslandshandelskammer, Organisation der deutschen Außenwirtschaft
 AutoHotkey, Skriptsprache für Windows

ahk steht für:
 Akha (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Lolo-Sprachen

Abkürzung